Ames (França) — município do departamento de Pas-de-Calais, França
 Ames (Galiza) — município da província da Corunha, Galiza, Espanha
 Ames (Iowa) — município do estado de Iowa, Estados Unidos
 Ames (Oklahoma) — município do estado de Oklahoma, Estados Unidos
 Ames (Texas)  — município do estado do Texas, Estados Unidos
 Ames Lake — região do estado de Washington, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos